

Населені пункти та їхні частини
 Потажиця — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Потажиця — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Потажиця — лісова осада в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Примітки